Birch Creek Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Birch Creek Mountain (Idaho)
 Birch Creek Mountain (Utah)